Deze lijst bevat de Franse en Duitse plaatsnamen in de Elzas.

Van de ruim 900 gemeenten heeft ongeveer de helft een Duitsklinkende naam die niet verschillend is van de huidige officiële "Franse" naam. Deze komen niet voor in deze lijst; zie daarvoor de lijst van gemeentes in de Bas-Rhin en de lijst van gemeentes in de Haut-Rhin.

De andere helft heeft een min of meer verfranste naam, of een schrijfwijze die dichter aanleunt bij het Elzasser dialect. Hun Duitse naam is vaak alleen maar licht anders gespeld.

In een twintigtal gemeenten werd vanouds een Romaans dialect gesproken, het Welsch of het Franc-Comtois; zij zijn aangeduid met 'W' of 'F'.  De meeste hebben naast een echte Franse naam toch ook een Duitse naam.

Departement Bas-Rhin

Departement Haut-Rhin

Elzas
 
 
Elzas
Plaatsnamen